Janez Vrhovec, srbski filmski igralec slovenskega rodu, * 19. januar 1921, Beograd, † 7. oktober 1997, Beograd.

Življenjepis 

Janez Vrhovec se je rodil v Beogradu 19. januarja 1921 očetu steklarju Janezu in materi Vilhelmini, rojeni Špiljak. Mladost je preživel v Beogradu. Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Beogradu in Ljubljani, je v Ljubljani šolskem letu 1931/32 obiskoval prvi razred realke, ter jo pozneje dokončal v letih 1932 do 1935 v Beogradu. Pozneje je končal srednje tehniško šolov Beogradu in se leta 1942 zaposlil kot elektrotehnik pri srbskem zastopstvu nemške firme Siemens. Leta 1944 se je vključil v narodnoosvobodilno gibanje. Nadarjenost ga je pripeljala v članstvo KUD Ivo Lola Ribar, kjer je postal član pevskega zbora in dramske sekcije društva, do leta 1949 je bil tudi umetniški sekretar.

V študijskem letu 1946/47 je študiral elektrotehniko v Ljubljani in v študijskem letu 1947/48 v Beogradu, a je po treh semestrih študij opustil. V letih 1949 do 1952 je bil član Studia filmskih igralcev Avala filma (Studio filmskih glumaca Avala film), nato se je odločil za status svobodnega filmskega igralca.

Veliko se je posvečal stanovski organizaciji in je bil leta 1964 med ustanovitelji Združenja filmskih igralcev Jugoslavije in leta 1968 Združenja filmskih igralcev Srbije. Istemu je med leti 1974 in 1975 tudi predsedoval. Je tudi pobudnik za organizacijo filmskega festivala »Igralska srečanja«, ki se odvija v Nišu od leta 1966. Leta 1977 je predsedoval umetniškemu svetu Centar filma FRZ (filmska radna zajednica) v Beogradu.

Filmska kariera 

Prvič je nastopil v filmu leta 1950 z manjšo vlogo v srbskem filmu Jezero režiserja Radivoja Lole Đukića. Od tedaj do svoje smrti je nastopil v več kot 150 filmih in televizijskih nadaljevankah, saj je veljal za igralca, ki ne zavrne nobenega režiserja. Večino teh vlog je odigral v jugoslovanskih (srbskih) filmih, pa tudi v tujih in različnih koprodukcijah. V slovenskih filmih je bil posebej opažen po vlogah v filmih Tri zgodbe (1955 v zgodbi Slovo A. Vitužnika), Dobro morje (1958), Let mrtve ptice (1973), Čudoviti prah (1975). Najbolj znani jugoslovanski filmi v katerih je nastopil pa so Šolaja (1955), Male stvari (1957), Partizanske zgodbe (Partizanske priče, 1960 v zgodbi Rdeči šal (Crveni šal)), v ominibus filmu Kaplje, vode, bojevniki (Kapi, vode, ratnici (1962) v zgodbi Kaplje (Kapi)), Človek s fotografije (Čovjek sa fotografije, 1963), Prometej z otoka Viševice (Prometej sa otoka Viševice, 1964), Vrtinec (Vrtlog, 1964), Človek ni ptica (Čovek nije tica, 1965), Do zmage in naprej (Do pobede i dalje, 1966), Dim (1967), Nemirni (1967), Praznik (1967), Deček in violina (Dečak i violina, 1975). V koprodukcijah je nastopil v filmih nastalih med jugoslovansko filmsko industrijo ter  italijansko, avstrijsko, ameriško, norveško in angleško filmsko industrijo.

Zadnjič je nastopil v televizijski nadaljevanki Zgoraj spodaj (Gore dole) v letih 1996 in 1997.

Priznanja 

Za svoje delo je prejel več filmskih nagrad
 Srebrna arena na festivalu jugoslovanskega filma v Pulju 1965 za vlogo Rudinskega v filmu Ćlovek ptica
 Diploma festivala v Nišu 1966 za vlogo Vidana v filmu Do zmage in dalje
 Diploma festivala v Nišu 1975 za vlogo direktorja otroškega doma v filmu Deček in violina

Za svoje delo je prejel tudi dve državni odlikovanji
 Leta 1966 Red dela z zlatim vencem
 Leta 1972 Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem

Filmografija 

Janez Vrhovec je med leti 1950 in 1997 nastopil v naslednjih filmih in televizijskih nadaljevankah:

Literatura 
 Gspan-Prašelj, Nada: Vrhovec, Janez (1921–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi822555/#slovenski-biografski-leksikon (2. november 2016). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnostiZnanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Sklici

Zunanje povezave 
 
 Janez Vrhovec - filmska banka

Srbski filmski igralci
Slovenski Srbi